Энтузиаст:

 Энтузиаст — человек, действующий с энтузиазмом.

 Энтузиаст — прежнее название аула Ахмет Нуринского района Карагандинской области.
 Энтузиаст (Владимирская область) — село, Юрьев-Польский район, Владимирская область.

 «Энтузиаст» () — кинокомедия Рона Ховарда.
 Энтузиаст (кинотеатр) — кинотеатр в Москве на Вешняковской улице.

 Энтузиасты (фильм) — фильм 1934 года; другое название «Весенние дни».